Symphonia L.f., 1782, un genre de plantes tropicales ligneuses ;
 Symphonia Hampson, 1896, un genre de lépidoptères ;
 Symphonia, un jeu vidéo de plateformes en 2D ;
Symphonia, spectacle sur l'histoire de la musique symphonique en forme de théâtre filmé.